Der Hexer steht für:

Filme:
 Der Hexer (1932), deutsch-österreichischer Spielfilm, 1932
 Der Hexer (1964), deutscher Spielfilm, 1964
 Der Hexer (1956), deutsches Fernsehspiel, 1956
 Der Hexer (1963), deutsches Fernsehspiel, 1963

Literatur:
 Der Hexer, deutscher Titel des Romans The Gaunt Stranger von Edgar Wallace
 Der Hexer, deutscher Titel des Romans The Ringer von Edgar Wallace; siehe The Ringer (Roman)
 Der Hexer, deutscher Titel des Theaterstücks The Ringer von Edgar Wallace; siehe The Ringer (Theaterstück)
 Der Hexer, Romanheftserie von Wolfgang Hohlbein, 1985–1987; siehe Der Hexer von Salem
 Der Hexer, deutscher Titel der Kurzgeschichtensammlung Wiedźmin von Andrzej Sapkowski, 1990
 im weiteren Sinne die gesamte Geralt-Saga von Andrzej Sapkowski

Der Hexer ist der Künstlername folgender Personen:
 Der Hexer, Bühnenname von Frank Musilinski (* 1963), deutscher Zauberkünstler

Siehe auch:
 Hexer, Hexenmeister, männliche Hexe